Cupa ima više značenja:
 Cupa, Caserta
 Cupa, Frosinone
 Cupa, Macerata
 Cupa, Pesaro-Urbino